Strefa Amerykańska Pucharu Davisa 2016 – jedna z trzech stref regionalnych Pucharu Davisa. Strefa amerykańska podzielona została na trzy grupy – w Grupie I reprezentacje walczyły o udział w barażach o awans do grupy światowej. W Grupie II oraz III zespoły rywalizowały o awans do grupy wyższej. Mecze 1. rundy (Grupa I i II) odbyły się między 4 a 6 marca, mecze 2. rundy w tych samych grupach oraz baraże w Grupie II zostały rozegrane pomiędzy 15–17 lipca. Rozgrywki Grupy III odbyły się pomiędzy 11–16 lipca. Mecze 3. rundy (w przypadku Grupy II) oraz 1. runda baraży w Grupie I odbywały się od 16 do 18 września. 2. runda baraży Grupy I miała miejsce w dniach 28–30 października.

Grupa I 
Zespoły, które wygrały mecze 2. rundy uzyskały prawo gry w barażach o awans do grupy światowej Pucharu Davisa 2017.

Reprezentacje, które przegrały mecz 1. rundy zmierzyły się w barażu o utrzymanie w Grupie I, a te które przegrały utworzyły parę w decydującej, drugiej rundzie barażowej, w której przegrany zespół spadł do Grupy II.

Uczestniczące reprezentacje

Drabinka

1. runda

Składy

Wyniki

Ekwador – Barbados

Chile – Dominikana

2. runda

Składy

Wyniki

Brazylia – Ekwador

Chile – Kolumbia

1. runda baraży

Składy

Wyniki

Dominikana – Kolumbia

2. runda baraży

Składy

Wyniki

Dominikana – Barbados

Grupa II 
Zespół, który wygrał mecz 3. rundy, uzyskał prawo gry w Grupie I strefy amerykańskiej Pucharu Davisa 2017.

Reprezentacje, które przegrały mecz 1. rundy zmierzyły się w barażach o utrzymanie w Grupie II – przegrane zespoły spadły do Grupy III.

Uczestniczące reprezentacje

Drabinka

1. runda

Składy

Wyniki

Peru – Urugwaj

Meksyk – Gwatemala

Salwador – Portoryko

Wenezuela – Paragwaj

2. runda

Składy

Wyniki

Peru – Meksyk

Salwador – Wenezuela

3. runda

Składy

Wyniki

Peru – Wenezuela

Baraże

Składy

Wyniki

Urugwaj – Gwatemala

Paragwaj – Portoryko

Grupa III 
Zespoły, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w swoich grupach uzyskały prawo gry w barażach, a ich zwycięzcy awansowali do grupy wyższej strefy amerykańskiej Pucharu Davisa, natomiast przegrani pozostali w rozgrywkach Grupy III w przyszłym roku.

Z rozgrywek wycofały się reprezentacje Antigui i Barbudy, Aruby, Wschodnich Karaibów, Haiti, Saint Lucia oraz Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych.

 Miejsce rozgrywek: Club de Tenis La Paz, La Paz, Boliwia
 Data: 11–16 lipca 2016
 Nawierzchnia: Ceglana
 Format: faza grupowa – 9 reprezentacji w dwóch grupach

Uczestniczące reprezentacje

Losowanie 
Reprezentacje podzielono na koszyki według rankingu Pucharu Davisa opublikowanego 7 marca 2016 roku.

Składy

Grupa A

Wyniki

Jamajka – Kuba

Boliwia – Panama

Jamajka – Panama

Boliwia – Kuba

Kuba – Panama

Boliwia – Jamajka

Grupa B

Wyniki

Bahamy – Honduras

Kostaryka – Trynidad i Tobago

Honduras – Bermudy

Bahamy – Kostaryka

Honduras – Trynidad i Tobago

Bahamy – Bermudy

Kostaryka – Bermudy

Bahamy – Trynidad i Tobago

Honduras – Kostaryka

Trynidad i Tobago – Bermudy

Play-off

Mecze o awans do grupy II

Boliwia – Kostaryka

Jamajka – Bahamy

Mecz o 5. miejsce

Kuba – Honduras

Mecz o 7. miejsce

Panama – Bermudy

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Strefa amerykańska